Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Kevin Curren 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Assente
 Jimmy Connors (semifinali)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 John Frawley (terzo turno)
 John McEnroe (quarti di finale)

 Anders Järryd (secondo turno)
 Amos Mansdorf (primo turno)
 Slobodan Živojinović (primo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)
 Kevin Curren (finale)
 Peter Lundgren (terzo turno)
 Jay Berger (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1988